Éthiopiques peut faire référence à :
 Éthiopiques, un recueil de poèmes de Léopold Sédar Senghor paru en 1956 ;
 Éthiopiques, une revue culturelle sénégalaise créée par Léopold Sédar Senghor en 1975 ;
 Éthiopiques, une série de compilations retraçant l'histoire de la musique éthiopienne.

Voir aussi 
 Les Éthiopiques, un roman grec d'Héliodore d'Émèse de la fin du 
 Les Éthiopiques, un album de bande dessinée de la série Corto Maltese de Hugo Pratt
 Les langues éthiopiques ou éthiosémitiques, un groupe de langues parlées dans la Corne de l'Afrique, formant une branche de la famille des langues sémitiques